Jiří Borwin, vévoda meklenburský (celý jménem: Georg Borwin Friedrich Franz Karl Stephan Konrad Hubertus Maria; narozen 10. června 1956) je od roku 2001 hlavou dynastie Meklenburských. Předtím byl od roku 1996 hlavou větve Meklenbursko-Střelické. Hlavou celé dynastie se stal v roce 2001 po smrti velkovévody Fridricha Franze Meklenbursko-Zvěřínského, kdy po jeho smrti vymřela po meči celá zvěřínská (starší) větev meklenburské dynastie.

Vévoda Jiří Borwin Meklenburský se narodil 10. června 1956 v Freiburg im Breisgau meklenburskému vévodovi Jiřímu Alexandrovi a jeho ženě arcivévodkyni Iloně Rakouské. Je nejmladším potomkem a jediným synem velkovévodského páru.

Rodina 
V roce 1985 si vzal za ženu Alici Wagner (* 2. 8. 1959 Hinterzarten), se kterou má 3 potomky:

 1. Olga Meklenburská (* 13. 10. 1988 Freiburg im Breisgau)
 2. Alexandr Meklenburský (* 17. 7. 1991 Freiburg im Breisgau), dědičný vévoda meklenburský
 ⚭ 2022 Hande Macit (* 16. 9. 1992 Tarsus)
 3. Michael Meklenburský (* 30. 1. 1994 Freiburg im Breisgau)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Vévoda Jiří Borwin

Narození v roce 1956
Dynastie Meklenburských
Meklenburští vévodové
Muži
Žijící lidé
Narození ve Freiburgu im Breisgau
Německé královské rodiny